Њу Мидлтаун има више значења:
 Њу Мидлтаун (Индијана)
 Њу Мидлтаун (Охајо)